La Coppa Davis 1966 è stata la 55ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Per la prima volta la zona europea è stata divisa in 2 sezioni e la vincitrice di ognuna accedeva alle semifinali. Vi hanno partecipato 46 nazioni: 32 nella zona europea, 8 nella zona dell'est e 6 della zona americana.

L'Australia ha battuto l'India nel challenge round che si è disputato al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia dal 26 al 28 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona dell'Est

Zona A

Zona B

Finale Inter-Zonale dell'Est

Zona Europea

Zona A

Finale Zona A

Zona B

Finale Zona B

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1966
 1966